Totem steht für:
 Totem, mythisches Symbol oder Abzeichen in Clangruppen
 Videoplayer-Software, aktueller Name: Gnome Videos
 eine monumentale Skulptur von Indianern, siehe Totempfahl
 den Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Fiberjet
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischer Automobilherstellers Davis Car Company
 einen chinesischen Hersteller von Arcade-Automaten (Totem Amusement Co.)
 eine andere Bezeichnung für den Fahrtennamen bei Pfadfindern und Jugendbewegten
 TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement), ein Experiment des CERN
 Total Energy Module, ein in den frühen 1980er Jahren von Fiat angebotenes Klein-Blockheizkraftwerk
 Gegentakt-Ausgangsstufe, siehe Totem-Pole-Ausgang

Totem oder Tótem ist der Titel von:
 Totem (1967), US-amerikanischer Western
 Totem, deutscher Verleihtitel Totem – Die Alptraum-Kreaturen kommen, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1999
 Totem (2011), deutsches Filmdrama
 Tótem (Film), Spielfilm von Lila Avilés (2023)

Siehe auch
 Tótem